Hans Dahl kan henvise til flere personer:

 Hans Dahl (maler) – norsk maler
 Hans Dahl (sprogrenser) – dansk præst og ordbogsforfatter
 Hans Fredrik Dahl – norsk historiker

Se også 
 Hans Dal – dansk musiker og komponist
 Hans Dall – dansk landskabsmaler
 Hans Dall – dansk arkitekt